Lost Continent (film), een sciencefictionfilm uit 1951.
Lost Continent (documentaire), een documentairefilm uit 1954.